São Paulo (), Umschrift auch São Paolo, Heiliger Paul[us] bzw. Sankt Paul[us] steht für:
 Paulus von Tarsus (1. Jh.), Apostel (Gedenktag 29. Juni, Peter und Paul)

São Paulo ist der Familienname folgender Personen:
 Ilya São Paulo (* 1963), brasilianischer Schauspieler
 Irving São Paulo (1964–2006), brasilianischer Schauspieler
 Olney São Paulo (1936–1978), brasilianischer Regisseur

São Paulo ist der Name folgender geographischer Objekte:
 São Paulo (Bundesstaat), Bundesstaat in Brasilien
 Grande São Paulo, Agglomeration mehrerer Großstädte um São Paulo, Brasilien
 Penedos de São Pedro e São Paulo, unbewohnte Felseninselgruppe im Mittelatlantik

Städte und Gemeinden:
 São Paulo de Luanda, Gründungsname der Hauptstadt von Angola 
 São Paulo, Großstadt in Brasilien
 São Paulo do Potengi, Stadt in Rio Grande do Norte, Brasilien
 São Paulo de Frades, Gemeinde im Kreis Coimbra, Portugal

Ortsteile:
 São Paulo (Lissabon), Stadtteil von Lissabon, Portugal
 São Paulo (Luanda), Stadtteil von Luanda, Angola

São Paulo, Sonstiges:
 O Estado de S. Paulo, Tageszeitung
 Folha de S. Paulo, Tageszeitung
 Diário de São Paulo, Tageszeitung
 FC São Paulo, Fußballklub von São Paulo, Brasilien

 São Paulo (Schiff, 1909), ein brasilianisches Schlachtschiff der Minas-Geraes-Klasse (1910–1947)
 São Paulo (Schiff, 1963), ein brasilianischer Flugzeugträger (2000–2018)

Siehe auch:

 Sankt Paul, zu Namensvarianten
 Paolo